×Cattlianthe Doris and Byron — грекс гибридного рода ×Cattlianthe, подтрибы Laeliinae, трибы Epidendreae, подсемейства Epidendroideae, семейства Орхидные.

Аббревиатура родового названия в промышленном и любительском цветоводстве — Ctt. Соответственно сокращенное название грекса: Ctt. Doris and Byron.

Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве и селекции красивоцветущих гибридов.

При создании грекса использовались следующие виды: Cattleya cinnabarina, Cattleya coccinea, Cattleya labiata, Cattleya loddigesii, Cattlianthe aurantiaca, Cattleya harrisoniana, Cattleya trianae, Cattleya dowiana, Cattleya purpurata, Cattleya percivaliana, Cattleya warscewiczii и Cattleya pumila.

Биологическое описание 
Растения относительно мелких размеров. Побег симподиального типа.

Ризома короткая. Псевдобульбы плотно расположенные.

Листья плотные, тёмно-зелёные, суккулентные.

Цветки обладают приятным ароматом. Лепестки и чашелистики нежно-розового цвета. Губа нежно-розовая с белым горлом.

Родословная 
По данным The International Orchid Register

——————————

——————————

В культуре 
Температурная группа — от тёплой до умеренной.

Температура зимой: 15—18 °С ночью, 20—28 °С днём; летом: 18—22 °С ночью, 25—29 °С днём.

Агротехника см. статьи: Каттлея.

Болезни и вредители

Примечания 

Комнатные растения
C